Поцей, або Потій () — прізвище.

Відомі представники 
 Поцей Леонард Габріель — військовий і державний діяч Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.
 Поцей Людвик Констанцій — військовий і державний діяч Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.
 Поцей (Потій) Іван Михайло — василіянин, єпископ Володимирський і Берестейський Руської Унійної Церкви. Онук Іпатія.
 Поцей (Потій) Іпатій — державний і церковний діяч Речі Посполитої, богослов, письменник-полеміст, активний прихильник укладення Берестейської унії. Митрополит Київський і Галицький.
 Поцей Казимир Олександр — державний діяч Великого князівства Литовського
 Потій (Патей, Поцей) Лев — придворний, королівський писар, батько Іпатія.
 Антоні Поцей — державний та військовий діяч Великого князівства Литовського.
 Леонард Поцей — державний діяч Великого князівства Литовського.

Інше
 герб «Поцей» — геральдичний символ.

Див. також 

 Потії

Потії
Білоруські прізвища
Українські прізвища
Литовські прізвища
Російські дворянські родини